Лев Семёнович Сосновский (1886, Оренбург, Российская Империя — 3 июля 1937, Москва, СССР) — российский революционер и советский политический деятель, журналист, публицист.

Биография 
Родился в Оренбурге в семье отставного кантониста-еврея. С 1897 года учился в гимназии и подрабатывал в переплётной мастерской отца и в его небольшой адвокатской конторе. Об отце сам Л. Сосновский сообщал в своей автобиографии, что он был «отставной николаевский солдат, прошедший… чуть не 25 лет солдатчины». Человек малограмотный, Семён Сосновский сумел, однако, превратиться в «предпринимателя уездного масштаба» и дать образование сыну. Уже в гимназические годы Л. Сосновский обнаружил журналистские способности и «сатирические» наклонности: «Мы стали издавать рукописный ученический журнальчик, где я в стихах вышучивал кое-каких педагогов. Стихи были, конечно, неважные». Стихов Сосновский позже не писал, но, став профессиональным журналистом, в отличие от большинства партийных публицистов, остался им и после революции.

Начало революционной деятельности 
В 1903 году в Самаре Сосновский познакомился с людьми, которые ввели его в социал-демократический кружок; там он стал читателем ленинской «Искры» и чуть позже, по собственным словам, начал оказывать партии «посильные услуги (технического характера)»: «Аптека, где я служил, была очень удобна и для хранения всякой нелегальщины, и для встреч с нелегальными работниками. На моё имя получалась переписка из-за границы и иная. Приезжавшие из разных мест партийные работники являлись в аптеку и от меня получали адреса явок». В конце концов он решил сам наведаться по одному из тех адресов, которыми снабжал партийных работников, — и вступил в нелегальную организацию большевиков.

В революционном 1905 году Сосновский был направлен на работу в Златоуст, но, уже в начале 1906 года вынужденно его покинув («через Урал потянулась карательная экспедиция одного из кровавых генералов»), и не найдя никаких организаций ни в Самаре, ни в Одессе, отправился познавать мир: «Забрался в трюм первого попавшегося парохода, не справившись даже, куда он идёт. За Константинополем вылез из трюма и был поставлен капитаном на чёрную работу. В Алжире (Сев. Африка) я с парохода удрал, так как капитан угрожал предать меня в Англии суду за самовольное проникновение на судно. С тремя рублями начал жизнь эмигранта. Работал на табачной фабрике, в аптеке, пока удалось добраться до Парижа… Безработный, часто бездомный, голодный, я жадно вбирал в себя впечатления новой для меня обстановки. Посещал лекции, диспуты, занимался в библиотеках, посещал собрания профсоюзов Парижа, попал даже на конгресс профсоюзов Франции в Амьене (1906 г.)».

Между двумя революциями 
Вернувшись в Россию, Сосновский занялся созданием профсоюзов. Первым опытом стал союз печатников в типографии газеты «Туркестанский курьер» в Ташкенте, куда он устроился наборщиком. В 1909 г. он уже секретарь профсоюзов текстильщиков и кожевников Москвы. Арест, призыв в армию в качестве поднадзорного («Это вам будет похуже ссылки, в казарме вам покажут») и не совсем законное — благодаря взятке — освобождение от солдатской службы, заставили Сосновского искать прибежище у брата, издававшего в маленьком уездном городе газету. Здесь он и обратился наконец к своему давнему призванию: «Обычно газета при всей её левизне редко выходила за пределы местных тем. Моё пребывание в газете совпало с сильным неурожаем в крае. И тут, наблюдая деятельность царских правительственных органов в борьбе с последствиями неурожая, наблюдая воровство, бездарность, бюрократизм, бездушное отношение властей к голодающему населению, мы стали разоблачать начальство ядовитыми фельетонами. Посыпались штрафы, конфискации газеты». Это было первое признание.

Работал в Баку.

В 1913 г. стал литсотрудником «Правды», организовал рабочий журнал «Вопросы страхования», в котором и был секретарем, но продолжалось это недолго: в том же году осенью Сосновский был арестован и до 1916 года отбывал ссылку в Челябинске, где он «по возможности проводил влияние „Правды“ в рабочую массу, вербовал подписчиков и корреспондентов, проникал в кооперативы, союзы, пользовался всякими возможностями легального и отчасти нелегального порядка». По окончании срока ссылки поселился в Екатеринбурге и стал членом Екатеринбургского губернского и городского комитетов РСДРП(б).

В 1917 году 
Революция застала Сосновского в Екатеринбурге, где он и работал на протяжении всего года, пользуясь успехом как журналист и оратор, и внёс свой вклад в победу РСДРП(б) в большинстве уральских Советов. Став председателем областного Совета Урала, Сосновский в конце ноября 1917 г. баллотировался в Учредительное собрание от Пермской губернии и в декабре, как избранный депутат, отправился в Петроград, где уже открылась новая страница истории партии.

После революции 

После революции Сосновский занимал ряд ответственных постов: в 1917 — 1924 гг. был членом Президиума ВЦИК, в 1919—1920 гг. — председателем Харьковского губкома КП(б)У, в 1921 г. заведовал агитпропом ЦК РКП(б). С 25 апреля 1923 по 23 мая 1924 — был членом Центральной контрольной комиссии РКП(б).
Однако истинным его призванием была журналистика. В конце 1917 — начале 1918 г. Сосновский вместе с В. Володарским редактировал «Красную газету» в Петрограде; в мае 1920 г., с началом кампании по восстановлению транспорта, ненадолго возглавил газету «Гудок», тогда же преобразованную в ежедневную. И. о. наркома путей сообщения в своём приказе призвал творческий коллектив газеты «оповещать весь путейский мир и всю страну о жизни нашего транспорта — каждой дороги, каждого участка, мастерской, области, реки, района, затона и пр.», — задача эта была бы невыполнима без активного участия самих работников транспорта, и Сосновскому здесь мог пригодиться опыт, накопленный в газете «Беднота», редактором которой он был, с небольшими перерывами, с 1918 до 1924 года. «В Москве на меня возложена была задача создания массовой крестьянской газеты. Пришлось слить существовавшие в то время газеты партии „Дерев. Беднота“ (Петроград) и „Дерев. Правда“ (Москва)». Новая газета очень скоро приобрела популярность и к концу 1919 г. достигла значительного для того времени тиража в 750 тыс. экземпляров. Активное участие в газете принимали сами крестьяне (а в годы гражданской войны — и солдаты); их письма, сообщения, жалобы на местных работников постоянно публиковались в «Бедноте», а редакция готовила для председателя Совнаркома специальные обзоры крестьянских писем под названием «Барометр бедноты». «Работа в „Бедноте“, — писал Сосновский, — чтение массы крестьянских и солдатских писем впервые сблизили меня с крестьянскими делами. В 1918 г. по жалобе одного крестьянина на безобразия местных властей я был командирован в Бежецкий уезд Тверской губ. для расследования. Поездка <…> меня очень многому научила, заставила продумать многое в отношении деревенских дел. Летом 1919 г. я был в числе других работников командирован в провинцию для инструктирования и выправления партийной политики мест и попал <…> в ту же Тверскую губ. Проехав несколько уездов, разбирая всевозможные жалобы, выступая на множестве крестьянских собраний, я продолжал учиться этому сложному и ответственному делу, ранее мне не известному, — политике партии в деревне».

Неудивительно, что Сосновский оказался одним из тех, кто ещё в 1920 году считал необходимым изменение экономической политики, и на X съезде РКП(б), принявшем декрет о замене продразвёрстки продналогом, говорил: «Мне представляется, — не знаю, как товарищам, работающим на местах, — что для многих районов России эта уступка, которую сейчас мы будем обсуждать, кое-где явится запоздалой или недостаточной; она была бы гораздо более действенной в прошлом году об эту пору. И надо сказать, что кое-кто именно в прошлом году, перед партийным съездом, предлагал это и обращал внимание на необходимость такого шага».

В оппозиции 

В октябре 1923 года Сосновский подписал «Заявление 46-ти» и за принадлежность к Левой оппозиции в 1924 году был отстранён от редактирования «Бедноты», — вплоть до 1927 г. довольствовался ролью ответственного сотрудника «Правды». В 1927 году подписал «Заявление 83-х» и прошёл весь путь, предначертанный для «неисправимых» оппозиционеров: на XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 года в числе 75 «активных деятелей троцкистской оппозиции» был исключён из партии; в 1928 году отправлен в ссылку, 29 апреля 1929 года, находясь в Барнауле, вновь был арестован и приговорён Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 24 мая 1929 г. по ст. 58-10 УК к 3 годам лишения свободы. По мнению В. З. Роговина, причиной или поводом для такого ужесточения наказания могла стать резкая критика политики Сталина в деревне в письмах оппозиционерам; так, в одном из них, ещё летом 1928 года, Сосновский писал:

Содержался сначала в Челябинском политизоляторе; в январе 1930 года в «Бюллетене оппозиции» было опубликовано письмо ссыльного оппозиционера, в котором сообщалось, что заключенные изолятора издавали под редакцией Л. Сосновского журнал «Правда за решеткой». Позже был переведен в Томский политизолятор. 13 апреля 1932 года срок заключения был продлён тем же органом ещё на 2 года (по этому приговору был реабилитирован 4 июля 1993 года прокуратурой Алтайского края).

Последние годы 
После формального отречения от оппозиции, вслед за Раковским, в 1934 году Сосновский был возвращён в Москву, стал членом редколлегии газеты «Социалистическое земледелие», сотрудничал в качестве фельетониста в «Известиях»; был даже восстановлен в партии в 1935 г., но ненадолго: 23 октября 1936 г. он был вновь арестован, а 3 июля 1937 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР приговорён к расстрелу по обвинению во вредительстве и участии в антисоветской троцкистско-террористической организации. Расстрелян был в тот же день, 3 июля 1937 г. Реабилитирован 28 июня 1958 г. ВКВС СССР.

Семья 
Жена — Ольга Даниловна Сосновская-Гержеван с 1937 года находилась в заключении, в сентябре 1941 года была расстреляна в Орловской тюрьме.

Сын — Владимир Львович Сосновский был арестован в 1941 году и до 1 декабря 1953 года находился в сталинских лагерях. В январе 1990 года участвовал в Учредительной конференции общества «Мемориал», в дальнейшем был председателем Бийского городского отделения общества «Мемориал»; автор воспоминаний о ГУЛАГе. Умер в 2004 году.

Сочинения 
 Весь хлеб — всему народу : (О продовольственных рабочих отрядах) — Москва : Изд-во Всерос. центр. испол. ком. сов. р., с., и к. д., 1919. — 24 с.
 Что такое «антоновщина» и кому она выгодна? — [Москва] : Гос. изд-во, 1921. — 16 с. — (Рабоче-крестьянские листовки)
 Расея. — [Москва] : Гос. изд-во, [1922]. — 18, [2] с. — (Серия агитационно-художественная)
 Больные вопросы: (женщина, семья и дети) — Ленинград : Прибой, 1927. — 46, [2] с. — (Дешёвая библиотека)

Примечания

Источники 
 Сосновский Л. С. // История отечественной журналистики (1917—1945): Хрестоматия. Учебное пособие. Сост.: И. В. Кузнецов, Р. П. Овсепян, Р. А. Иванова. — М.: Изд. Московского Университета, 1999
 Л. С. Сосновский. Автобиография
 В. Роговин. Сталинский неонэп
 В. Роговин. Власть и оппозиция
 Л. Г. Протасов. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М.: РОССПЭН, 2008.

Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Реабилитированные в СССР
Революционеры России
Большевики
Троцкисты России
Казнённые политики
Казнённые революционеры
Члены левой оппозиции в РКП(б) и ВКП(б)
Журналисты газеты «Правда»
Заведующие отделами ЦК КПСС
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Казнённые в 1937 году